DM peut signifier :
 Depeche Mode, magazine de mode célèbre dans les années 1980 et arrêté en 2001, édité par Excelsior Publications.
 Devoir maison, dans le domaine scolaire,
 Déclencheur manuel d'incendie, dans les systèmes de sécurité incendie.
 Direct Message, messagerie privée sur Instagram,
 Direction de la Mer, service chargé des politiques de développement durable de la mer, de gestion des ressources marines et de régulation des activités maritimes dans les régions-départements françaises d’outre-mer
 Dispositif médical, dans le domaine de la santé publique,
 en anglais
Digital Mars un compilateur C/C++ en Informatique,
 Data mining, l'exploration de données,
 Death metal, un genre musical,
 Deathmatch, ou match à mort,
 Dailymotion, un site d'hébergement de vidéo,
 Depeche Mode, un groupe  de musique britannique,
 Dungeon Master, dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, ce qui a aussi donné le nom d'un jeu vidéo : Dungeon Master,
 Dispersion Measure, le terme anglais pour mesure de dispersion,
 en allemand
Deutsche Mark,
 Durchmusterung, pour Bonner Durchmusterung, un catalogue d'étoiles,
DM : la chaîne allemande leader sur le marché européen des droguries/drugstores DM-Drogerie markt.
en latin
Diis Manibus (« Aux dieux Mânes »), formule qui se trouve en tête des inscriptions funéraires

DM est le code de :
 la Dominique, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays), code alpha-2,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .dm
 Maersk Air, selon le code AITA des compagnies aériennes,
 Allemagne de l'Ouest, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
 Mouilleur de mines rapide, selon le code des immatriculation des navires de l'US Navy,

Dm peut faire référence à :
 Ré mineur, en notation anglo-saxonne pour un accord de musique,
 Dm, digramme de l'alphabet latin

dm :
 le décimètre (dm)

Code